Англо-сикхські війни - збройні конфлікти між Британської Ост-Індською Компанією і державою Сикхів. Було дві Англо-сикхських війни:
 Перша англо-сикхська війна (1845-1846)
 Друга англо-сикхська війна (1848-1849)